perdón puede referirse a:

 una remisión o pago jurídico condonación;
 un término jurídico indulto;
 el proceso por el cual se cesa de exigir castigo por una falta sufrida:  perdón.
 Perdón (canción). Una canción compuesta por Pedro Flores.

Enlaces externos